Piotr Kochanowski (ur. 1485, zm. 1547) – sędzia sandomierski, ojciec poety Jana Kochanowskiego
 Piotr Kochanowski (ur. 1566, zm. 1620) – poeta, sekretarz królewski
 Piotr na Policznie Kochanowski – kasztelan czechowski, krajczy królowej
 Piotr na Sycynie Kochanowski – kasztelan radomski, wojski sandomierski
 Piotr na Tyczynie Kochanowski – wojski radomski